Urambo steht für:

 Urambo (Distrikt), Distrikt in Tansania
 Urambo (Stadt), Stadt in Tansania